Rohlena som auktorsförkortning betyder:

 Joseph Rohlena, ibland stavat Josef Rohlena, samma person.

Robotskapade auktorsförkortningar